Opylacz (górnictwo) –
 Opylacz (rolnictwo) –

Zobacz też